Pacú es el nombre de varias especies de peces de la subfamilia Serrasalminae, la misma a la que pertenecen las pirañas.

 Myleus pacu, el pacú chico, un pez de los ríos amazónicos.
 Piaractus mesopotamicus, el pacú blanco, mbiraí o pez chato, natural de la cuenca del Paraná.
 Piaractus brachypomus o Colossoma b., el pacú panza roja, gambitana, morocoto o cachama roja, común en la Amazonia.
 Colossoma macropomum o Piaractus macropomus, el pacú negro, cachama negra o cherna natural de la cuenca del Orinoco.
 Mylossoma paraguayensis, el pacú reloj, pacú-peva, pacucito, medallón o brillantina.

Referencias